In 1921/22 werd het elfde Opper-Silezisch voetbalkampioenschap gespeeld, dat georganiseerd werd door de Zuidoost-Duitse voetbalbond. 

FC Preußen Kattowitz werd kampioen en plaatste zich voor de Zuidoost-Duitse eindronde. In de groepsfase eindigde de club eerste met Vereinigte Breslauer Sportfreunde en FC Viktoria 01 Forst. De drie clubs speelden nog een barrage die Kattowitz met 5:1 verloor van Breslau. 

Na dit seizoen werd een deel van Oost-Opper-Silezië aan Polen afgestaan na een referendum. De clubs gingen nu in de Poolse competitie spelen of werden ontbonden.

A-Klasse

Beuthen

Gleiwitz

Play-off

Ratibor

FC Preußen 06 veranderd de naam in SV Preußen 06

Oppeln
Enkel kampioen Oppelner Sportfreunde 1919 is hier bekend.

Kattowitz

Nordkreis

 Play-off eerste plaats

Südkreis

Finale Kattowitz

Eindronde

Externe links
 Euroleagues
 fussball-historie

Opper-Silezisch voetbalkampioenschap
Duits competitievoetbal 1921/22